|}

Die Linha do Douro, zu deutsch Hauptbahn des Douro, ist eine portugiesische Eisenbahnstrecke, die ehemals die Stadt Porto mit Barca d’Alva verband. Die Gesamtstreckenlänge betrug 200 Kilometer. Seit einer Stilllegung im Jahr 1988 endet der Betrieb bereits rund 30 km vor der Grenze zu Spanien am Bahnhof Pocinho. Die Linie führt zum größten Teil am Ufer des Flusses Douro entlang und stellt damit die längste Bahnstrecke Portugals dar, die an einem Fluss entlangführt.

Geschichte 

Der Bau der Linha do Douro wurde 1873 zuerst von Porto aus bis zum Bahnhof Pinhão begonnen, da von 
hier große Mengen von Wein als Grundlage des Portweins nach Vila Nova de Gaia transportiert werden mussten. Erst später wurde die Streckenführung bis zur spanischen Grenze fortgesetzt. 1879 war die Linie bis Régua, wo die Schmalspurstrecke Linha do Corgo nach Vila Real beginnt, fertiggestellt. Erst 1883 war die Verlängerung der Strecke bis nach Spanien beschlossen und 1887 fertiggestellt. 

Die Linha do Douro ist bis heute die geradlinigste und die schnellste Strecke von Porto in Richtung Spanien und Frankreich. 1985 legte die spanische Staatsbahn das spanische Anschlussstück zwischen den Bahnhöfen von La Fuente de San Esteban-Boadilla und Barca d'Alva aus Rentabilitätsgründen still. Da nun der betriebliche Anschluss fehlte und als Konsequenz daraus auch die Fahrgäste, stellte die portugiesische Staatsbahn den Betrieb 1988 zwischen Pocinho nach Barca d'Alva ebenfalls ein. Seither verkehrt der Schienenverkehr nur noch bis Pocinho. 

Inzwischen sanierte und restaurierte der Infrastrukturbetreiber des portugiesischen Schienennetzes, REFER den Großteil der Linha do Douro. Bis Marco de Canaveses fahren Vorortzüge der CP Urbanos do Porto in dichtem Takt. Bis Caíde de Rei gibt es heute eine elektrifizierte Strecke, der Rest wird noch mit Diesel betrieben. 2015 soll die Strecke bis Marco de Canaveses elektrifiziert werden, mittelfristig ist eine komplette Elektrifizierung bis Régua geplant. Nach jahrelangen Verzögerungen wurde die Elektrifizierung des Abschnitts Caíde–Marco de Canaveses im Juli 2019 fertiggestellt. Die Kosten beliefen sich dafür auf 10,5 Millionen Euro.

Seit einigen Jahren bietet die CP von Mai bis Oktober historische Sonderzugfahrten zwischen Porto und Régua an. 2009 nutzten insgesamt mehr als 2500 Fahrgäste dieses Angebot. Aus diesem Grund forciert das portugiesische Verkehrsministerium, gemeinsam mit der REFER und den Gemeinden, eine Wiederaufnahme des Verkehrs von Pocinho bis nach Barca d'Alva. 2022 hat die portugiesische Regierung beschlossen, den aufgegebenen Streckenabschnitt bis Barca d'Alva zu reaktivieren. Die Arbeiten dafür sollen 2023 beginnen, 75 Mio. Euro kosten und der Verkehr hier 2027 aufgenommen werden. Die Bevölkerung fordert weitergehend eine dauerhafte Zugverbindung über die portugiesisch-spanische Grenze analog zum Verkehr Porto–Vigo., woran die spanische Seite aber kein Interesse zeigt, obwohl hierfür Zuwendungen der Europäischen Union zu erwarten wären.

Weblinks

Einzelnachweise 

Douro
Spurweite 1668 mm
Duero